Усі гірські вершини Ліхтенштейну розташовані на гірському пасмі Ретікон в Альпах — в їхній східній частині, який розміщений на перетині трьох європейських країн — Австрії, Швейцарії та Ліхтенштейну.

Загалом, це гірське пасмо і є умовною межею між Західними та Східними Альпами. Найвища вершина/гора країни — гора Ґраушпіц (Grauspitz) має 2599 метрів (або 8,432 ft).

Примітки

Джерела 
 Liechtenstein Tourismus (2007). Unfolding Liechtenstein, Panorama Map [map].
 Kompass (2007). Feldkirch — Vaduz [map], 1:50000, Wander, Bike- und Skitourenkarte. Cartography by Kompass-Karten GmbH.
 swisstopo (2004). Schesaplana [map], 1:25000, Landeskarte der Schweiz.

Гори Ліхтенштейну
Списки:Ліхтенштейн